French Championships 1937 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy French Open, który rozegrano w 1937 roku w dniach 21–30 maja, na kortach Stade Roland Garros w Paryżu.

Była to 42 edycja zawodów.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Bibliografia 
 
 

1937 w tenisie ziemnym
1937 we Francji
French Open według lat